

Patronyme

la famille Brûlart de Sillery

Toponyme 

 Sillery, commune française du département de la Marne
 Sillery, quartier de la ville de Québec
 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, arrondissement de la ville de Québec

Autres 
 Gare de Sillery (Marne)
Domaine de Sillery (Essonne)
 Cimetière Saint-Michel-de-Sillery (Québec)
 Maison des Jésuites de Sillery (Québec)
 Collège Jésus-Marie de Sillery (Québec)